Леон може да се односи на:

Особе 
 Леон, српски музичар
 Леон (митологија), личности из грчке митологије

Насељена места 
Шпанија

 Леон, град у Шпанији
 Провинција Леон, провинција у Шпанији
 Краљевина Леон, једна од средњовековних краљевина на тлу данашње Шпаније

Мексико
 Нови Леон, једна од мексичких држава
 Леон (Мексико), град у Мексику

Никарагва
 Леон (Никарагва), град и департман у Никарагви

Француска 
 Леон (Француска), место у Француској